De Fauw ou De fauw est un patronyme belge notamment porté par :  

 Davy De Fauw (1981- ), footballeur belge ;   
 Dimitri De Fauw (1981-2009), coureur cycliste belge ;  
 Dirk De fauw (1957- ), homme politique belge.